Aidesios und latinisiert Aedesius ist der Name folgender Personen:

 Aidesios (Neuplatoniker) († 355 n. Chr.), Schüler des Jamblich und Neuplatoniker zu Pergamon
 Sextilius Adesilaus Aidesios (um 355), römischer Politiker
 Aedesius rhetor, Rhetor in Antiochia im 4. Jahrhundert
 Aedesius († 306), Märtyrer und Heiliger der römisch-katholischen Kirche